Le terme de  ou  peut désigner :
La Tchéka, police politique de l'URSS ;
Une tchéka, installation alégale utilisée par le camp républicain pour détenir, interroger, torturer ou exécuter les sympathisants du camp franquiste durant la guerre d'Espagne ;
Tcheka (1973-),  chanteur, auteur-compositeur et guitariste capverdien.